JetBrains (ранее — IntelliJ) — международная компания, которая разрабатывает инструменты для разработки на языках Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript и многих других, а также средства командной работы.

История 
JetBrains основана в 2000 году. Главный офис расположен в Праге. Основатели: Сергей Дмитриев, Евгений Беляев и Валентин Кипятков. В 2000-х годах Евгений Беляев вышел из состава учредителей компании.

По состоянию на 2022 год офисы компании находятся в Праге, Амстердаме, Бостоне, Мюнхене и Берлине.

Наиболее известный продукт JetBrains — интегрированная среда разработки IntelliJ IDEA.

В 2009 году JetBrains открыла код платформы IntelliJ, на которой основана IntelliJ IDEA, и выпустила бесплатную версию IntelliJ IDEA Community Edition.

С 2010 года компания разрабатывает язык программирования Kotlin. В мае 2017 года компания Google сообщила, что включает поддержку Kotlin в Android Studio 3.0 — официальный инструмент разработки для ОС Android.

На 2018 год у компании более 5 млн пользователей, среди клиентов: Google, Salesforce, Twitter, Citibank, HP, Airbnb.

В 2018 году JetBrains впервые стала глобальным спонсором международной студенческой олимпиады по программированию ACM ICPC.

На Google I/O 2019 было объявлено, что язык программирования Kotlin стал приоритетным в разработке под Android.

В 2022 году в результате вторжения России на территорию Украины компания объявила о приостановке продаж в России и Беларуси, а также о закрытии офисов разработки в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Российское юрлицо было ликвидировано 21 февраля 2023 года.

Продукты 
Хронология выпуска продуктов:

IDE 
 2001 г. IntelliJ IDEA — IDE для Java, предоставляющая разработчику широкие возможности для рефакторинга.
 2008 г. RubyMine — IDE для Ruby и Ruby on Rails.
 2010 г. PyCharm — IDE для Python.
 2010 г. PhpStorm — IDE для PHP.
 2010 г. WebStorm — IDE для веб-разработки. Работает с HTML / CSS / JavaScript.
 2011 г. AppCode — IDE для Swift и Objective-C. Разработка приложений под macOS, iPhone и iPad.
 2013 г. Android Studio - IDE для работы с платформой Android.
 2014 г. CLion — IDE для разработки на C/C++ с использованием CMake и компиляторов GCC и Clang.
 2015 г. DataGrip — IDE для разработчиков и администраторов СУБД.
 2015 г. GoLand — IDE для Go.
 2017 г. Rider — IDE для .NET.
 2021 г. DataSpell — IDE для Data Science, объединяющая в себе интерактивные возможности Jupyter-ноутбуков и умный редактор PyCharm для работы с Python и R.

Team Tools (инструменты для коллективной работы) 

 2006 г. TeamCity — централизованная система управления сборкой приложений и непрерывной интеграции.
 2009 г. YouTrack — система отслеживания ошибок, программное обеспечение для управления проектами; первый коммерческий продукт, созданный при помощи JetBrains MPS.
 2014 г. Upsource — инструмент для инспекции кода.
 2015 г. Hub — инструмент централизованного администрирования пользователей и прав доступа, а также поддержки технологии единого входа для YouTrack, Upsource и TeamCity.
 2018 г. Datalore — онлайн-блокнот для Data Science.
 2019 г. Space — интегрированная среда для командной работы.
 2021 г. Code With Me — сервис для удаленного совместного программирования.

.NET & Visual Studio 
 2004 г. ReSharper — плагин для Microsoft Visual Studio, поддерживающий языки C#, Visual Basic .NET, XAML, ASP.NET, ASP.NET MVC Framework, JavaScript, TypeScript, CSS, HTML и XML.
 2005 г. dotTrace — профилировщик для приложений, разработанных для платформы .NET.
 2010 г. dotCover — инструмент для анализа покрытия кода .NET-приложений.
 2011 г. dotPeek — бесплатный .NET-декомпилятор.
 2014 г. dotMemory — профилировщик памяти для .NET-приложений.
 2015 г. ReSharper C++ — версия плагина ReSharper для C++ разработчиков.
 2017 г. Rider — IDE для .NET.

Языки программирования 
 2009 г. MPS — программная среда, которая позволяет относительно легко создавать языки программирования и использовать их совместно. Реализует концепции языково-ориентированного программирования и проекционного редактирования.
 2012 г. Kotlin
 2018 г. Ktor — фреймворк для создания асинхронных серверов и клиентов в связанных системах.

Ранее выпускавшиеся продукты 
 2004 г. Omea Reader — программа, предоставляющая среду для одновременной работы с RSS-лентами, новостями, почтой, файлами и системами мгновенных сообщений. В 2008 году, достигнув v 2.2, Omea была открыта в соответствии с GNU General Public License (GPL).
 2011 г. Astella — IDE для Adobe Flash и Apache Flex. Этот продукт JetBrains был анонсирован в октябре 2011 года всего за месяц до того, как Adobe Systems прекратила выпуск Mobile Flash.

Версии продуктов для образовательных целей 
JetBrains выпустила несколько продуктов, предназначенных специально для обучения программированию:
 PyCharm Educational Edition
 Educational Plugin для IntellJ IDEA

Образовательные и исследовательские проекты 
 Computer Science Center — совместная инициатива JetBrains, Computer Science клуба при ПОМИ РАН и Школы анализа данных Яндекса
 Лаборатория JetBrains в СПбГУ
 Лаборатория BioLabs
 Лаборатория алгоритмов мобильных роботов

Примечания

Ссылки 
 Веб-cайт JetBrains
 Веб-cайт JetBrains Research 
 
 
 
 
 
 
 

Производители программного обеспечения Чехии
JetBrains